Яне́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Яненко, Николай Николаевич (1921—1984) — советский математик, геометр и механик, академик АН СССР.
 Яненко, Сергей Михайлович (1957—2018) — советский и украинский спортсмен и тренер; чемпион мира в беге на 100 км.
 Яненко, Станислав Степанович (1947—1990) — советский поэт и журналист, корреспондент.
 Яненко, Феодосий Иванович (1762—1809) — русский художник.
 Яненко, Элана Константиновна (1932—2019) — советский и российский уролог.
 Яненко, Яков Феодосиевич (1800—1852) — художник, сын Феодосия Яненко.

Составные фамилии

См. также 
 Янин
 Янина